Le championnat de Slovénie d'échecs est une compétition qui sert à désigner le meilleur joueur d' échecs de Slovénie.

Historique 
Le championnat se joue depuis les années 1950, d'abord comme championnat régional en République fédérative socialiste de Yougoslavie, et, après l'indépendance de la Slovénie, comme championnat national. Avant 1991, le championnat était généralement joué comme une phase qualificative pour le championnat de Yougoslavie d'échecs. Les meilleurs joueurs slovènes n'y participaient pas toujours : ils étaient souvent automatiquement qualifiés pour le championnat en fonction de leur classement ou de leurs performances dans d'autres tournois.

Vainqueurs

Championnat slovène en tant que championnat régional 
{| class="sortable wikitable"
! Année !! City (men) !! Men !! City (women) !! Women
|-
|	1936	|| Ljubljana	|| 	||	-	||	-
|-
|	1946	|| Ljubljana	|| 	||	-	||	-
|-
|	1947	|| Kranj	|| 	||	-	||	-
|-
|	1948	|| Celje	||  ||	Ljubljana	||	
|-
|	1949	||	-	||	-	||	Ljubljana	||	
|-
|	1950	||	-	||	-	||	Ljubljana	||	
|-
|	1951	||	Ljubljana	||		||	Ljubljana	||	
|-
|	1952	||	Ljubljana	||		||	-	||	-
|-
|	1953	||	Ljubljana	||	 	||	Ljubljana	||	
|-
|	1954	||	Ljubljana	||	  	||	Ljubljana	||	
|-
|	1955	||	Ljubljana	||		||	Ljubljana	||	
|-
|	1956	||	Ljubljana	||		||	Dobrna	||	
|-
|	1957	||	Laško	||		||	Idrija	||	
|-
|	1958	||	Ljubljana	||		||	Ljubljana	||	
|-
|	1959	||	Ljubljana	||		||	Ljubljana	||	
|-
|	1960	||	Izola	||		||	Murska Sobota	||	
|-
|	1961	||	Ljubljana	||		||	Ljubljana	||	
|-
|	1962	||	Ljubljana	||		||	Dobrna	||	
|-
|	1963	||	Ljubljana	||		||	Ljubljana	||	
|-
|	1964	||	Ljubljana	||		||	Ljubljana	||	
|-
|	1965	||	Ljubljana	||	  	||	Ljubljana	||	
|-
|	1966	||	Ljubljana	||		||	Maribor	||	
|-
|	1967	||	Ljubljana	||		||	Ljubljana	||	
|-
|	1968	||	Ljubljana	||		||	Maribor	||	
|-
|	1969	||	Ljubljana	||		||	Ljubljana	||	
|-
|	1970	||	Ljubljana	||		||	Maribor	||	
|-
|	1971	||	Ljubljana	||		||	Otočec	||	
|-
|	1972	||	Ljubljana	||		||	Dravograd	||	
|-
|	1973	||	Maribor	||		||	Ljubljana	||	
|-
|	1974	||	Šmarješke Toplice	||		||	Radovljica	||	
|-
|	1975	||	Ptuj	||		||	Murska Sobota	||	
|-
|	1976	||	Ljubljana	||		||	Jesenice	||	
|-
|	1977	||	Laško	||		||	Maribor	||	
|-
|	1978	||	Radovljica	||		||	Maribor	||	
|-
|	1979	||	Maribor	||	  	||	Ljubljana	||	
|-
|	1980	||	Trbovlje	||		||	Maribor	||	
|-
|	1981	||	Ljubljana	||		||	Kranj	||	
|-
|	1982	||	Kranj	||		||	Celje	||	
|-
|	1983	||	Maribor	||		||	Kranj	||	
|-
|	1984	||	Radovljica	||		||	Kranj	||	
|-
|	1985	||	Ptuj	||		||	Kranj	||	
|-
|	1986	||	Kranj	||		||	Ptuj	||	
|-
|	1987	||	Zalec	||		||	Maribor	||	
|-
|	1988	||	Vrhnika	||		||	Postojna	||	
|-
|	1989	||	Portorož	||		||	Ljubljana	||	
|-
|	1990	||	Ptuj	||		||	Ljubljana	||	
|}

Championnat slovène en tant que championnat national 
{| class="sortable wikitable"
! Année !! Ville !! Vainqueur du
championnat général
! Ville
(championnat féminin)
! Lauréate
|-
|	1991	||	Ljubljana	||		||	Ptuj	||	
|-
|	1992	||	Postojna	||		||	Bled	||	
|-
|	1993	||	Radovljica	||		||	Murska Sobota	||	
|-
|	1994	||	Nova Gorica	||		||	Podlehnik	||	
|-
|	1995	||	Vrhnika	||		||	Ljubljana	||	
|-
|	1996	||	Griže	||		||	Griže	||	
|-
|	1997	||	Krško	||		||Ljubljana||
|-
|	1998	||	Maribor	||		||Maribor||
|-
|	1999	||	Kranj	||		||Kranj||
|-
|	2000	||	Škofja Loka	||		||Škofja Loka||
|-
|	2001	||	Griže	||		||Griže||
|-
|	2002	||	Dobrna	||	 ||Dobrna||
|-
|	2003	||	Bled	||		||Bled||
|-
|	2004	||	Maribor	||		||Maribor||
|-
|	2005	||	Ptuj	||		||Ptuj||
|-
|	2006	||	Ljubljana	||		||Ljubljana||
|-
|	2007	||Ljubljana||	||Ljubljana||
|-
|	2008	||Ljubljana||	||Ljubljana||
|-
|	2009	||	Otočec	||		||Otočec||
|-
|	2010	||Ljubljana||	||Ljubljana||
|-
|	2011	||Ljubljana||	||Ljubljana||
|-
|      2012    ||Ljubljana||  ||Ljubljana||
|-
|      2013    ||Ljubljana||   ||Ljubljana||
|-
|      2014    ||                      ||  ||      Moravske Toplice   || 
|-
|     2015     ||Ptuj|| ||Ljubljana||
|-
|     2016     ||Otočec|| ||Otočec||
|-
|     2017     ||                ||  ||Maribor||
|-
|     2018     ||Ljubljana|| ||Ljubljana||
|-
|     2019     ||   Radenci             ||  ||Radenci||
|-
|     2020     ||   Portorož             ||  ||Portorož||
|-
| 2021 ||  ||  ||  || 
|-
| 2022 ||  ||  ||  || Petra Kejžar
|}

Articles connexes 

 Championnat de Yougoslavie d'échecs

Notes et références 

 Résultats et tableaux croisés de la Fédération slovène officielle des échecs
 Résultats de TWIC: and 
 Résultats des rapports de tournois FIDE : 2012 femmes, 2013, 2013 femmes, 2014 femmes, 2015 femmes
 Championnats nationaux de Slovénie

Slovénie